Тракторный — топоним в России:

 Тракторный — железнодорожный разъезд Западно-Сибирской железной дороги.
 Тракторный — микрорайон в Октябрьском и Левобережном округах города Липецка.
 Тракторный — остановочный пункт в Минске на линии Оршанского направления БЖД.
 Тракторный — разъезд (населенный пункт) в Рубцовском районе Алтайского края.
 Тракторный — посёлок в Петровском районе Саратовской области.
 Тракторный — посёлок в Спасском районе Татарстана.

См. также 
 Тракторный завод
 Тракторное